Le groupe B de la Coupe du monde de football de 1994, qui se dispute aux États-Unis du 17 juin au , comprend quatre équipes : le Brésil, la Suède, le Cameroun et la Russie.

Première journée

Cameroun - Suède

Brésil - Russie

Deuxième journée

Brésil - Cameroun

Suède - Russie

Troisième journée

Russie - Cameroun

Brésil - Suède

Classement final du groupe B

Bibliographie 
.

Notes et références